Кукулкан има више значења:

 Кукулкан (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кукулкан, Километро Сијете (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кукулкан (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику